Orłowo (Powiat Inowrocław) - Koejavië-Pommeren
Orłowo (Powiat Wąbrzeźno) - Koejavië-Pommeren
Orłowo (Podlachië)
Orłowo (Powiat Maków) - Mazovië
Orłowo (Powiat Sierpc) - Mazovië
Orłowo (Groot-Polen)
Orłowo (Pommeren)
Orłowo (Powiat Giżycko) - Ermland-Mazurië
Orłowo (Ermland-Mazurië) - Ermland-Mazurië
Orłowo (Powiat Pisz) - Ermland-Mazurië